Живри́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Живри — в департаменте Арденны.
 Живри — в департаменте Сона и Луара.
 Живри — в департаменте Йонна.